Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Eric Butorac e Lovro Zovko 62-7, 7-68, [10-6].

Teste di serie 

 David Škoch /  Igor Zelenay (primo turno)
 Eric Butorac /  Lovro Zovko (finale)

 Jamie Delgado /  Jamie Murray (primo turno)
 James Cerretani /  Chris Haggard (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2008